Adriano Tilgher (1887 – 1941) – filosofo italiano
 Adriano Tilgher (n. 1947) – politico italiano